— японский гимнаст, призёр Олимпийских игр.

Родился в 1970 году в Токио; окончил . В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле завоевал две бронзовых медали. В 1989 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 1992 году завоевал серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр в Барселоне.

Впоследствии Юкио Икэтани участвовал в различных телепрограммах, в 2000-х годах принимал участие в соревнованиях по рестлингу. В 2010 году баллотировался в парламент, но неудачно.

Примечания

Ссылки 
 

Гимнасты Японии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1988 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года